Нехама Ривлин (, урождённая Шульман; 5 июня 1945, сельское поселение Херут, подмандатная Палестина (ныне — Израиль) — 4 июня 2019, Медицинский центр имени Ицхака Рабина, Петах-Тиква, Израиль) — первая леди Израиля (супруга президента Израиля Реувена Ривлина).

Биография 
Нехама Ривлин родилась в еврейском сельском поселении (мошаве) Херут на территории подмандатной Палестины (ныне — Израиль). Родители Нехамы, Менди и Дрора Шульман, приехали в подмандатную Палестину с Украины в рамках молодёжной алии, поселились в мошаве, занимались сельским хозяйством. 5 июня 1945 года у них родилась дочь Нехама. Отец Нехамы ушёл из жизни, когда она была ещё ребёнком. Израильская газета «Вести» писала о Нехаме: «Её детство протекало в благородной израильской бедности, когда из всех удовольствий у ребёнка — только радость побегать босиком по траве».

Нехама окончила среднюю школу, затем получила высшее образованое в Еврейском университете в Иерусалиме. Имела степень бакалавра в области биотехнологии и зоологии, а также сертификат преподавателя естественных наук. В течение многих лет она работала в Еврейском университете в качестве учёного секретаря в Институте естественных наук, сначала в отделении зоологии, потом в отделении экологии.

После выхода на пенсию в 2007 году Ривлин посвятила себя занятиям в области искусства, изучала историю искусств, не забывая также о своей любви к сценическому танцу.

В последние годы страдала от дыхательной недостаточности, однако продолжала вести активный образ жизни в качестве первой леди. Нехама скончалась 4 июня 2019 года в больнице Бейлинсон (Медицинский центр имени Ицхака Рабина) в Петах-Тикве.

Личная жизнь 
Нехама вышла замуж за Реувена Ривлина в 1970 году. Для него это второй брак, для неё первый. У них трое общих детей (у Реувена есть также сын от первого брака) и семеро внуков. О Нехаме пишут, что она всегда была очень скромным человеком, очень преданной матерью и бабушкой. В молодости она занималась литературным трудом, любила поэзию. Очень любила собак. Её любимый пёс Стефан каждый день сопровождал Нехаму по дороге на работу и ждал её на лужайке возле факультета естественных наук, став неотъемлемой частью университетского пейзажа.

Деятельность в качестве первой леди 
В качестве первой леди Израиля Нехама Ривлин концентрировалась на областях, с которыми она хорошо знакома благодаря своей академической работе и опыту семейной жизни. Одним из направлений её деятельности являлась охрана природы и защита окружающей среды. Она также активно поддерживала женщин и детей. Уже в первые дни своего пребывания в статусе первой леди она организовала в резиденции президента приём для 200 активистов организации «Аким», чтобы привлечь внимание к нуждам детей с ограниченными умственными возможностями и выступить в их поддержку. После того как произошёл поджог в центре совместного еврейско-арабского образования, Нехама приняла в резиденции президента учеников и учителей этого центра и обратилась ко всем с посланием о мире и терпимости. В марте 2016 года она приняла группу женщин, пострадавших от сексуального насилия и насилия в семье.

Нехама Ривлин сопровождала супруга-президента в международных поездках. Вместе они посетили президента США Барака Обаму и первую леди Мишель Обаму в Белом доме на праздновании Хануки в декабре 2015 года. Нехама и Реувен зажгли ханукальный светильник, изготовленный известным израильским художником Зеэвом Рабаном.

В 2016 году Нехама сопровождала супруга во время государственного визита на Украину — родину ее родителей. Реувен и Нехама Ривлин приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Обращаясь к депутатам украинского парламента, Нехама перечислила имена своих родственников, уничтоженных фашистами на Украине, и сказала: «Я, дочь еврейского народа, рожденная Дророй и Менди, которые появились на свет на этой земле, хочу сказать, что сегодня с особой гордостью нахожусь здесь как супруга президента Израиля и как представитель самой лучшей страны в мире. Я считаю это победой. И своей, и всех тех, кто не дожил этого часа».

В октябре 2018 года Нехама сопровождала президента во время официального визита в Данию. Президент с супругой были приняты королевой Дании Маргрете II и премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

В 2017 году президент Ривлин и его супрyга Нехама принимали в Израиле президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию. Одна из фотографий, сделанных во время этого визита, и связанный с ней эпизод описаны в СМИ как очень трогательные. В какой-то момент Нехама Ривлин, страдавшая в последние годы лёгочным фиброзом, обратилась к Мелании Трамп. «Я не могу идти так быстро», — сказала Нехама, по словам очевидцев. «Я пойду так, как вам удобно», — ответила Мелания, замедлила шаг и взяла Нехаму Ривлин за руку.

В 2018 году Нехама Ривлин учредила так называемую , вручаемую ежегодно «с целью поощрения поэтов к обогащению мира израильской поэзии, пропаганды качественной ивритской поэзии и содействия развитию израильской культуры».

Нехама публиковала на официальной странице президента в Facebook посты, посвящённые писателям и художникам.

По словам президента Ривлина, Нехама «прекрасная мать и бабушка, а в последние пять лет она достойно исполняет и свои общественные обязанности, являясь голосом граждан, голосом простого человека».

Начиная с ноября 2015 года, когда президент Ривлин стал мишенью для словесных нападок со стороны правых радикалов, первой леди была назначена охрана, которая сопровождала её, когда она выходила за пределы официальной резиденции.

Ухудшение состояния здоровья и смерть 
В последние годы Нехама Ривлин страдала от дыхательной недостаточности, принимала лекарства и была вынуждена пользоваться баллонами с кислородом. На фото всех зарубежных визитов президента Израиля можно заметить, что Нехама Ривлин носит с собой портативный приборчик, облегчающий ей дыхание. 9 марта 2019 года была проведена операция по пересадке лёгкого. Днем позже было сообщено, что Нехама отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения и начала дышать самостоятельно. Однако 20 марта пресс-служба президента сообщила, что Нехама Ривлин перенесла ещё одну операцию. В сообщении не уточнялось, что стало причиной дополнительного хирургического вмешательства. Вечером 2 апреля Нехама была снова госпитализирована, её погрузили в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В связи с этим президент Ривлин прервал свою поездку в Канаду и в экстренном порядке вернулся домой. 4 апреля врачи сообщили, что состояние Нехамы стабилизировано, но остаётся всё ещё тяжёлым.

Нехама Ривлин скончалась утром 4 июня 2019 года в больнице Бейлинсон (Медицинский центр имени Ицхака Рабина) в городе Петах-Тиква, за день до своего 74-летия.

Примечания 

Супруги президентов Израиля
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме